est une expression anglo-saxone signifiant « sans peur ».

Titres

Téléfilm 

 , téléfilm américain de  diffusé en 2004.

Série télévisée 
 Fearless, série britannique de ITV diffusée à partir du .

Cinéma 

 Fearless, film italien de  sorti en 1978 ;
 Fearless, titre original d'État second, film américain de  sorti en 1993 ;
 Fearless, titre original du Maître d'armes, film américano-hongkongais de  sorti en 2006.

 Chanson 

 Fearless, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Fearless, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Fearless, chanson de  présente sur la bande son du film Scary Movie 3 sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Fearless, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Fearless, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Fearless, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Fearless, chanson d' présente sur l'album  sorti le .

 Albums 

 , EP de  sorti le  ;
 Fearless, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1994 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Marina Kaye sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Fearless, titre alternatif de , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Terri Clark sorti le  ;
 , album de  sorti en 1979 ;
 , album de  sorti le .

 Label et entreprise 

 , maison de disques
 , compagnie américaine de management spécialisée dans la musique

 Navire 
 Fearless'',  remorqueur de sauvetage en mer, aujourd'hui navire-musée situé à Birkenhead, dans la banlieue d' Adélaïde en Australie-Méridionale